Stegnospermataceae – monotypowa rodzina roślin okrytonasiennych. Obejmuje jeden rodzaj Stegnosperma, w obrębie którego wyróżnia się 4 gatunki. Rośliny te występują w Ameryce Środkowej od Nikaragui do północno-zachodniego Meksyku oraz na Antylach. Rosną zwykle w miejscach suchych lub w pasie nadmorskim.

Morfologia 
Krzewy i liany, rzadko małe drzewa. Liście skrętoległe, bez przylistków, ogonkowe, z blaszką niepodzieloną, całobrzegą i mięsistą. Kwiaty promieniste, zebrane są w gęste wiechy wyrastające na szczycie pędów lub w kątach liści. Okwiat zróżnicowany – kielich składa się z 5 wolnych działek, korona kwiatu z 5 wolnych i białych płatków z zielonym lub czerwonym odcieniem. Pręciki w liczbie 5 (rzadziej do 10) połączone są u nasady. Owocolistki w liczbie od 3 do 5 tworzą jednokomorową zalążnię z centralną kolumną. Szyjki słupka brak lub jest krótka. Znamiona są wolne i odgięte. Owocem jest torebka.

Systematyka 
Rośliny te włączane były do szkarłatkowatych (Phytolaccaceae), jednak różnią się od przedstawicieli tej rodziny budową drewna, ultrastrukturą plastydów w rurkach sitowych i morfologią kwiatów. Stanowią odrębną rodzinę w obrębie rzędu goździkowców, niespokrewnioną blisko z innymi rodzinami.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)

 Podział
Rodzaj: Stegnosperma Bentham, Bot. Voyage Sulphur 17. 2 Apr 1844
 Stegnosperma cubense A. Rich.
 Stegnosperma halimifolium Benth.
 Stegnosperma sanchezii Medrano & Medina
 Stegnosperma watsonii D.J. Rogers

Przypisy 

Goździkowce